Consórcio Intervias é um consórcio de empresas de ônibus. É responsável pelo transporte de milhares de usuários diariamente nos municípios da denominada Área 1: Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e São Paulo.

Empresas 
As empresas responsáveis são:
 11 - Viação Pirajuçara
 12 - Viação Raposo Tavares
 15 - Viação Miracatiba

Tem sede na cidade de Embu das Artes e opera 78 linhas com 780 veículos no sistema regular. O gerenciamento e a fiscalização do serviço são feitos pela EMTU-SP.

Empresas que já pertenceram ao consórcio 
 A Veneza Transportes que ocupava o lote 13 deixou de operar no dia 31 de março de 2011, repassando suas linhas e grande parte dos seus ônibus para as empresas Viação Pirajuçara e Viação Miracatiba.

 Já a Viação Cidade Verde (representada pelo número 14) encerrou as suas atividades em junho de 2012, após grave crise financeira e uma tentativa de continuar no sistema mudando o seu nome para Auto Unida, sendo descredenciada pela EMTU logo em seguida. As demais empresas do consórcio assumiram suas linhas.

 Bragança Metropolitana era o nome da atual Viação Raposo Tavares no início do consórcio, em alusão à Auto Viação Bragança, outra empresa do grupo VIDA, que também possui a Viação Danúbio Azul. O nome Raposo Tavares é em referência a rodovia em que a maioria das linhas da empresa trafega.

Ver também 
EMTU-SP
Cartão BOM
Metrô de São Paulo
CPTM
Ônibus com Célula a Combustível Hidrogênio

Ligações externas
Pesquisar linhas no site da EMTU-SP
Consórcio Intervias
Viação Pirajuçara
Viação Raposo Tavares
Viação Miracatiba

Empresas de transportes públicos do estado de São Paulo
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
Consórcios empresariais do Brasil